Pirenne est le patronyme de plusieurs personnes :

 Henri Pirenne (1862-1935), historien médiéviste belge ;
 Jacqueline Pirenne (1918-1990), archéologue française ;
 Jacques Pirenne (1891-1972), historien belge, fils d'Henri Pirenne ;
 Maurice Pirenne (1872-1968), peintre belge, frère de l'historien Henri Pirenne.